2 miejscowości w Polsce:
 Malczewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Niechanowo
 Malczewo – przysiółek w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik

Zobacz też:
 Maleczewo